Adak steht für:

 Adak (Alaska), Ort in Alaska
 Adak (Schweden), Ort in Schweden